Twin Rivers (Victoria, Australia)
Twin Rivers (New Jersey, Stati Uniti)
Twin Rivers (East Riding of Yorkshire, Inghilterra, Regno Unito)